В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Canada Open 1974, який проходив в рамках серії міжнародних жіночих гран-прі 1974, Кріс Еверт здобула титул, у фіналі перемігши Джулі Гелдман 6-0, 6-3.

Сіяні гравчині 

 Кріс Еверт (Переможниця)

 Джулі Гелдман (фінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Canadian Open (теніс)